San Leone ou San Leone Magno são os nomes em italiano de vários edifícios, todos relacionados ao papa São Leão Magno:
 San Leone a Boccea, igreja de Roma localizada no quartiere Aurelio.
 San Leone I, igreja de Roma localizada no quartiere Prenestino-Labicano.
 San Leone Magno dei Fratelli Maristi, igreja de Roma localizada no quartiere Trieste.
Desambiguações de antropônimos